Bjurholm kan syfta på:
 Bjurholms kommun – en kommun i Västerbottens län 1971–1974 och 1983–
 Bjurholm – en tätort och centralort i Bjurholms kommun
 Bjurholms socken – en socken ligger i Ångermanland
 Bjurholms landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1970
 Bjurholms municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Bjurholms landskommun 1934–1962
 Bjurholms församling – en församling i Södra Västerbottens kontrakt i Luleå stift
 Bjurholms kyrka – en kyrka i Bjurholms församling
 Bjurholms distrikt – ett distrikt i Bjurholms kommun och Västerbottens län